TTL — аббревиатура. Может означать:

 Time to live — время жизни пакета данных в протоколе IP (предельно допустимое время его пребывания в системе), время актуальности записей DNS.
 Transistor-transistor logic — транзисторно-транзисторная логика.
 Through the lens — «сквозь объектив», способ измерения экспозиции непосредственно через съёмочный объектив фотоаппарата или кинокамеры.
 Through the line — рекламная стратегия, объединяющая ATL и BTL.